США
В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Стаффорд ():
 округ Стаффорд — штат Виргиния
 округ Стаффорд — штат Канзас
 Великобритания
 округ Стаффорд — Стаффордшир